Рендолф, Рендольф — англійське прізвище.

 Едмунд Рендолф — американський правник
 Ентоні Рендолф — американський професійний баскетболіст
 Зак Рендолф — американський баскетболіст, форвард.
 Роберт Рендолф — американський музикант
 Чарльз Рендольф — американський продюсер та сценарист

англійські прізвища